Can Manent, masia de Lliçà d'Amunt
 Can Manent, masia de Premià de Mar
 Can Manent, masia de Sabadell